

Населені пункти та їхні частини

 Цеканув — село в гміні Томашув-Мазовецький Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Цеканув — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Цеканув — колонія в гміні Томашув-Мазовецький Томашовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки